Position Independent Code
 Programmable Interrupt Controller
 Mikrokontroler PIC
 Pic – język opisu diagramów, stworzony przez Briana Kernighana 
 Punctate Inner Choroidopathy – punkcikowata chorioidopatia wewnętrzna (med. okul.)
 Participant Identification Code – PIC – dziewięciocyfrowy numer, który Unia Europejska (UE) przydziela na wniosek podmiotom prawnym pragnącym ubiegać się o granty badawcze UE.